Высшая лига сезона 2015/16 — 24-й розыгрыш в истории Чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой, основанной в 1992 году.

Регламент 
Чемпионат проходил в 3 этапа:

На 1-м этапе — команды играли между собой в 4 круга (по 4 игры, 2 дома и 2 в гостях) и распределяют места с 1 по 10.

На 2-м этапе — с учётом набранных очков и занятых мест играли в 2 круга (преимущество своего поля у первых пяти команд).

В 3-й этап (плей-офф) — выходили команды, занявшие по итогам двух этапов места с 1 по 8. И в сериях матчей четвертьфинале играют до 3 побед, а полуфинал и финал играют до 4 побед.

Матчи за  место борются полуфиналисты, до 4 победных серии. Выигравшии становится Бронзовым призерем.

Клубы-участники

Регулярный чемпионат

Плей-офф

См. также 
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой
 2016
 Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2015/2016
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2016

Ссылки 
 Казахстанская Федерация хоккея с шайбой

Чемпионаты Казахстана по хоккею с шайбой
2015 год в хоккее
2016 год в хоккее
2015/2016